Архістратиг Михаїл — українські інвестиційні монети, введені в обіг 28 грудня 2011 року. Карбуються у п'яти номіналах — 1, 2, 5, 10, 20 гривень. Монети номіналом 1 гривня виконані зі срібла, номіналами 2, 5, 10 і 20 гривень — із золота. Монети усіх номіналів виконано як анциркулейтед та мають чистоту дорогоцінного металу 99,99 %, тобто належать до інвестиційних монет вищої проби.

17 лютого 2012 року в продаж офіційно поступила перша українська інвестиційна монета - «Архістратиг Михаїл».

Ціни на інвестиційні монети «Архістратиг Михаїл» установлюються на день продажу з урахуванням офіційного (облікового) курсу банківських металів, установленого Національним банком України, та розміру надбавки (премії) до вартості металу. Інвестиційні монети НБУ є обов'язковими до зворотнього викупу банками, що мають ліцензію НБУ на операції з банківськими металами. Також варто зазначити, що інвестиційні монети «Архістратиг Михаїл» за рішенням Міністерства фінансів не оподатковуються податком на додану вартість.

Опис монет та характеристика

Аверс 

На аверсі усіх монет розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі у восьмикутному картуші на щиті зображено емблему Національного банку України — алегоричні фігури грифонів, між якими — гривня — грошово-вагова одиниця Київської Русі. Ця емблема символізує охорону і примноження золотого запасу держави. Крім того, на аверсі розміщено номінал монети, рік карбування та позначення металу, його проби і маси в чистоті.

Реверс 

На реверсі монети зображено Архістратига Михаїла — архангела, який є одним з найшанованіших біблійних персонажів, переможцем зла, покровителем воїнів, які борються за праведне діло; по колу розміщено напис …ЗА НАС І ДУШІ ПРАВЕДНИХ, І СИЛА АРХІСТРАТИГА МИХАЇЛА (рядки з поеми Т. Г. Шевченка `Гайдамаки`).

Автори 

 Художники — Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук
 Скульптори — Роман Чайковський, Святослав Іваненко

Срібна монета

Одна гривня 
Монета номіналом 1 гривня зроблена із срібла — Ag 999,9; маса коштовного металу в чистоті 1 тройська унція; діаметр 38,6 мм; товщина монети з гуртом 3,0 мм; гурт монети «рифлений»; категорія якості карбування «анциркулейтед», з роком карбування «2011». Тираж монети — 10 000 шт. Тираж монети з роком карбування «2012» — 20 000 шт., з роком карбування «2013» — 24 500 шт., з роком карбування «2014» — 24 705 шт, з роком карбування «2015» — 26 990 шт, з роком карбування «2016» — 20 000 шт, з роком карбування «2017» — 30 000 шт, з роком карбування «2018» — 40 000 шт, з роком карбування «2019» — 25 000 шт, з роком карбування «2020» — 31 000 шт.

Золоті монети

Дві гривні 
Монета номіналом 2 гривні зроблена із золота — Au 999,9; маса коштовного металу в чистоті 1/10 тройської унції; діаметр 16,0 (±0,1) мм; товщина монети з гуртом 1,1 (±0,1) мм; гурт монети «секторальне рифлення»; категорія якості карбування «анциркулейтед». Тираж монети з роком карбування «2012» — 8 000 шт., з роком карбування «2013» — 6 600 шт., з роком карбування «2014» — 5 000 шт.

П'ять гривень 
Монета номіналом 5 гривень зроблена із золота; маса коштовного металу в чистоті 1/4 тройської унції; діаметр 20,0 мм; товщина монети з гуртом 1,6 мм; гурт монети «секторальне рифлення»; категорія якості карбування «анциркулейтед», з роком карбування «2011». Тираж монети — 3 000 шт. Тираж монети з роком карбування «2012» — 3 500 шт., з роком карбування «2013» — 5 300 шт., з роком карбування «2014» — 3 800 шт.

Десять гривень 
Монета номіналом 10 гривень зроблена із золота — Au 999,9; маса коштовного металу в чистоті 1/2 тройської унції; діаметр 25,0 (±0,1) мм; товщина монети з гуртом 2,0 (±0,1) мм; гурт монети «секторальне рифлення»; категорія якості карбування «анциркулейтед». Тираж монети з роком карбування «2012» — 3 700 шт., з роком карбування «2013» — 4 500 шт., з роком карбування «2014» — 3 800 шт.

Двадцять гривень 
Монета номіналом 20 гривень зроблена із золота — Au 999,9; маса коштовного металу в чистоті 1 тройська унція; діаметр 32,0 мм; товщина монети з гуртом 2,4 мм; гурт монети «секторальне рифлення»; категорія якості карбування «анциркулейтед», з роком карбування «2011». Тираж монети — 1 500 шт. Тираж монети — 3 000 шт. Тираж монети з роком карбування «2012» — 5 900 шт., з роком карбування «2013» — 4 000 шт., з роком карбування «2014» — 6 400 шт.

Порядок ціноутворення на інвестиційні монети України 

Ціноутворення на інвестиційні монети регулюється «Положенням про порядок розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали». При цьому закупівельні ціни на інвестиційні монети розраховуються виходячи з офіційних (облікових) курсів банківських металів, установлених Національним банком України на день складання розрахунку цін з урахуванням маси інвестиційної монети, збільшених на її номінал. Ціни продажу інвестиційних монет розраховуються, виходячи з офіційних (облікових) курсів банківських металів, установлених Національним банком України на день складання розрахунку цін з урахуванням маси інвестиційної монети, збільшених на розмір надбавки до вартості металу, що встановлені відповідною постановою Правління Національного банку.

Офіційні (облікові) курси банківських металів встановлюються Національним банком України на підставі інформації про ціни на дорогоцінні метали, визначені учасниками Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів та учасниками Лондонського ринку платини та паладію та офіційного обмінного курсу гривні до долара США.

Розміри надбавки до вартості металу на інвестиційні монети «Архістратиг Михаїл» визначені пунктом 2 постанов Правління Національного банку України від 26.12.2011 № 473 та від 08.08.2012 № 328 «Про введення в обіг інвестиційних монет України», а саме:

- із золота діаметром 32,0 мм (1 унція) — 5 %;

- із золота діаметром 25,0 мм (1/2 унції) — 6 %;

- із золота діаметром 20,0 мм (1/4 унції) — 7 %;

- із золота діаметром 16,0 мм (1/10 унції) — 8 %;

- зі срібла діаметром 38,6 мм (1 унція) — 30 %.

Зазначені розміри надбавки покривають витрати Національного банку , у тому числі і на виготовлення інвестиційних монет.

Положенням про здійснення операцій з банківськими металами, інвестиційні монети віднесено до банківських металів. Відповідно, усім уповноваженим банкам, які мають право здійснювати операції з торгівлі банківськими металами, автоматично надається право торгувати інвестиційними монетами.

«Архістратиг Михаїл» в колекції «Казкові 15» 

У 2013 році Королівський монетний двір Канади випустив колекційну серію з найкращих зразків інвестиційних срібних монет світу, яка одержала назву «Казкові 15». Це спеціальний набір зі срібних інвестиційних монет вагою 1 унція, зібраних з 15 різних країн. До числа «казкових п'ятнадцяти» поряд із такими всесвітньо відомими інвестиційними монетами, як «Кленовий лист» (Канада), «Британія» (Велика Британія), «Кукабара» (Австралія), «Віденська філармонія» (Австрія), «Свобода» (Мексика), «Срібний орел» (США), «Панда» (Китай), увійшла й українська срібна інвестиційна монета «Архістратиг Михаїл». Тираж колекційного набору «Казкові 15» визначено в 10 тисяч комплектів, відповідно, із загального тиражу «Архістратига Михаїла» номіналом 1 гривня 2013 року у 24,5 тисяч монет, 10 тисяч було закуплено Королівським монетним двором Канади. У планах Національного банку продовження співпраці у рамках міжнародної нумізматичної програми «15 найкращих монет світу» й у 2014 році.

Див. також 

 Список ювілейних та пам'ятних монет України з недорогоцінних металів
 Список ювілейних та пам'ятних монет України з дорогоцінних металів

Примітки

Посилання 
 Сума від реалізації НБУ інвестиційних монет перевищила 100 мільйонів 

Золоті монети
Срібні монети
Пам'ятні та ювілейні монети України